Buttken ist ein deutscher Ortsname:
 Buttken, Kreis Memel, Ostpreußen/Memelland, seit 1945: Butkai (Klaipėda), Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Litauen
 Buttken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Budki (Kowale Oleckie), Dorf Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen